Ruské příjmení Golovin (Головин) nese nebo nesla řada osobností:

 Alexandr Jakovlevič Golovin (1863–1930) – ruský scénograf, autor scén a kostýmů pro Sergeje Pavloviče Ďagileva
 Alexandr Golovin – více osobností, viz rozcestník
 Alexej Golovin (1912–1981) – sovětský voják, hrdina Sovětského svazu 
 Boris Nikolajevič Golovin (1916–1984) – ruský lingvista
 Fjodor Alexejevič Golovin (1650–1706) – ruský státník
 Pavel Georgijevič Golovin (1909–1940) – sovětský letec, hrdina Sovětského svazu 
 T 450 Pavel Golovin – sovětská minolovka
 Sergius Golovin (1930–2006) – švýcarský spisovatel
 Vladimir Sergejevič Golovin – ruský lékař
 Vladimir Golovin (nar. 1940) – ruský herec

Ženská podoba příjmení je Golovina (Головина)

 Alla Sergejevna Golovina (roz. von Steiger, 1909–1987) – ruská básnířka, ve dvacátých a třicátých letech 20. století žila v Praze
 Taťána Golovina (nar. 1988) – ruská tenistka

Geografie
 Golovin (Aljaška) – americké město